

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Massena – città della Contea di Cass, Iowa
 Massena – città della Contea di St. Lawrence, New York

Persone 
 Andrea Massena (1758-1817) – generale francese, maresciallo dell'Impero
 François Victor Masséna (1799-1863) – ornitologo francese, figlio di Andrea
 Victor Masséna (1836-1910) – politico francese, figlio di François Victor

Altro 
 Via Massena – sitcom italiana